Pirie ist der Familienname folgender Personen:

 Duncan Pirie (1858–1931), britischer Politiker und Offizier
 Gordon Pirie (1931–1991), britischer Langstreckenläufer
 Gordon H. Pirie (1918–2003), britischer Politiker
 Harvey Pirie (1878–1965), britischer Arzt und Bakteriologe
 Lockwood Pirie (1904–1965), US-amerikanischer Segler
 Norman Pirie (1907–1997), britischer Virologe und Biochemiker

Pirie ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Pirie-Halbinsel auf Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Biri
 Peary
 Peery
 Piri
 Piris